Friedrich Ebert è il nome di due uomini politici tedeschi, padre e figlio:

 Friedrich Ebert (1871-1925) – primo Presidente del Reich della Repubblica di Weimar
 Friedrich Ebert (1894-1979) – Presidente provvisorio del Consiglio di Stato della Repubblica Democratica Tedesca nel 1973